Füzesi József (?–?) író
Füzesi József (1941) kosárlabdaedző
Füzesi József (1966) festő
Füzesi József (1964) jégkorongozó